Mainzer Berg ist der Name folgender Berge:

 Mainzer Berg (Ingelheim) (249,1 m), bei Ingelheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Mainzer Berg (Dieburg) (227,3 m), bei Dieburg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Mainzer Berg (Mittlerer Pfälzerwald) (403,5 m), bei Weidenthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Mainzer Berg-Tunnel, im Mainzer Berg bei Weidenthal, Eisenbahntunnel der Bahnstrecke Mannheim–Saarbrücken